Trap puede referirse en la música a :
 Trap, género musical de EE.UU.
 Trap latino, subgénero musical puertorriqueño popular en la actualidad.
 «Trap», canción de Maluma y Shakira.
 Trap, EP debut del cantante chino Super Junior-M
 Trap Cartel, álbum del productor Yampi.
 TrapXFicante, álbum del cantante Farruko.
En geología:
 Trap, formación geológica.